Arand ist der Familienname folgender Personen:
 Cäcilie Arand (1838–1908), deutsche Schriftstellerin
 Charlotte Arand, Pseudonym des österreichischen Schriftstellers Leopold von Sacher-Masoch (1836–1895)
 Franz Jacob Arand (1747–1803), deutscher Mediziner
 Heinrich Kern-von Arand (1857–1934), Schweizer Ingenieur und Unternehmer
 Johann Baptist Martin Arand, Edler von Ackerfeld (1743–1821), vorderösterreichischer Beamter und Verfasser einer Autobiographie
 Michael Arand (* 1960), deutscher Pharmakologe und Toxikologe
 Tobias Arand (* 1967), deutscher Geschichtsdidaktiker und Althistoriker
 Wilfried Arand (* 1939), deutscher Politiker, MdBB

Siehe auch:
 Arant
 Aranth